Die Liste von Kanälen enthält einen tabellarischen und sortierbaren Überblick mit Grundinformationen zu den Kanälen weltweit. Sie führt einen Teil der bestehenden und ehemaligen Kanäle auf und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Ein Kanal ist dann schiffbar, wenn dies der Definition der Schiffbarkeit entspricht, dies bezieht sich also nicht auf die Möglichkeit, dort kleinere Sportboote gebrauchen zu können.

Der Beginn und das Ende des Kanals werden bevorzugt mit Koordinaten eingegeben.
 sch. = schiffbar, hist. = historisch

Einzelnachweise

Weblinks 
 The International Canal Monuments List, ICOMOS (PDF) (272 kB)
 Karten der Reichsbauverwaltung. 5. Januar 1921

!
Kanale
Kanale
Kanale